Поткрајци може бити:
Поткрајци, насељено место у општини Бијело Поље
Поткрајци, насељено место у општини Пљевља